Rogelio Hernández Santibáñez, ciclista espanyol
 Rogelio Hernández i Gaspar, actor i director de doblatge català